Aspromonte – massiccio montuoso della Calabria
 Aspromonte – film del 2012 diretto da Hedy Krissane
 Aspromonte - La terra degli ultimi – film del 2019 diretto da Mimmo Calopresti
 Aspromonte – comune francese
 Santo Stefano in Aspromonte – comune in provincia di Reggio Calabria
 Giornata dell'Aspromonte – scontro armato tra garibaldini ed esercito avvenuto nel 1862